

Toponyme

Horka, une commune de l'arrondissement de Görlitz, dans le district de Dresde, en Saxe.

Horka, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Horka I, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Horka II, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Horka nad Moravou, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Horka u Staré Paky, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Kamenná Horka, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice.

Patronyme 

 Hana Horka (1964-2022), chanteuse tchèque.

Homonymie de localités en  Tchéquie